

Селище міського типу:
 Новоселівка — Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська громада
Села:
 Новоселівка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Новоселівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Новоселівка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Новоселівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Новоселівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Могилівська сільська громада
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська селищна громада
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новолатівська сільська громада
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Великомихайлівська сільська громада
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Українська сільська громада
 Новоселівка — Донецька область, Бахмутський район
 Новоселівка — Донецька область, Волноваський район
 Новоселівка — Донецька область, Горлівський район
 Новоселівка — Донецька область, Донецький район
 Новоселівка — Донецька область, Кальміуський район
 Новоселівка — Донецька область, Краматорський район
 Новоселівка — Донецька область, Покровський район
 Новоселівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новоселівка — Запорізька область, Пологівський район, Преображенська сільська громада
 Новоселівка — Запорізька область, Пологівський район, Федорівська сільська громада
 Новоселівка — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Новоселівка — Луганська область, Алчевський район
 Новоселівка — Луганська область, Луганський район
 Новоселівка — Луганська область, Старобільський район
 Новоселівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новоселівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новоселівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Новоселівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Первомайська селищна громада
 Новоселівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Степівська сільська громада
 Новоселівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Новоселівка — Одеська область, Березівський район
 Новоселівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Новоселівка — Одеська область, Болградський район, Арцизька міська громада
 Новоселівка — Одеська область, Болградський район, Бородінська селищна громада
 Новоселівка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Новоселівка — Одеська область, Подільський район, Ананьївська міська громада
 Новоселівка — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Новоселівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Новоселівка — Одеська область, Роздільнянський район, Великомихайлівська селищна громада
 Новоселівка — Одеська область, Роздільнянський район, Роздільнянська міська громада
 Новоселівка — Одеська область, Роздільнянський район, Цебриківська селищна громада
 Новоселівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада
 Новоселівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Кам'янопотоківська сільська громада
 Новоселівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада
 Новоселівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада
 Новоселівка — Полтавська область, Лубенський район, Новооржицька селищна громада
 Новоселівка — Полтавська область, Лубенський район, Пирятинська міська громада
 Новоселівка — Полтавська область, Миргородський район
 Новоселівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Новоселівка — Полтавська область, Полтавський район, Новоселівська сільська громада
 Новоселівка — Рівненська область, Дубенський район
 Новоселівка — Сумська область, Конотопський район
 Новоселівка — Сумська область, Охтирський район
 Новоселівка — Сумська область, Сумський район
 Новоселівка — Харківська область, Богодухівський район, Богодухівська міська громада, Забродівська сільська рада
 Новоселівка — Харківська область, Богодухівський район, Богодухівська міська громада, Крисинська сільська рада
 Новоселівка — Харківська область, Богодухівський район, Валківська міська громада
 Новоселівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Берестівська сільська рада
 Новоселівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Софіївська сільська рада
 Новоселівка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Новоселівка — Харківська область, Красноградський район, Зачепилівська селищна громада
 Новоселівка — Харківська область, Красноградський район, Красноградська міська громада
 Новоселівка — Харківська область, Куп'янський район
 Новоселівка — Харківська область, Харківський район
 Новоселівка — Черкаська область, Черкаський район
 Новоселівка — Чернігівська область, Корюківський район
 Новоселівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Новоселівка — Чернігівська область, Прилуцький район
 Новоселівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Новоселівка — колишнє село Слов'янського району Донецької області (приєднано до села Сергіївка)
 Новоселівка — колишнє село Городоцького району Львівської області (приєднано до села Залужани)
 Новоселівка — колишнє село Подільського району Одеської області (приєднано до села Качурівка)
 Новоселівка — колишнє село Любашівського району Одеської області (приєднано до села Шайтанка)
 Новоселівка — колишнє село Роздільнянського району Одеської області (приєднано до села Виноградар)
 Новоселівка — колишнє село Дворічанського району Харківської області (приєднано до села Гороб'ївка)
 Новоселівка (з 1928 року — Василівка) — колишнє село (нині — поселення на південному сході Краматорської міської ради

Селища:
 Новоселівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Новоселівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Новоселівка — Харківська область, Ізюмський район
 Новоселівка — Херсонська область, Скадовський район

Залізниця:
 Новоселівка — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці
 Новоселівка — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці
 Новоселівка — зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці

Місцевість:
 Новоселівка — історична місцевість Харкова

Див. також 
 Новоселівка Перша
 Новоселівка Друга
 Степова Новоселівка